Артю́х — славянская фамилия.
 
 Артюх, Василий Александрович (род. 1953) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Артюх, Владимир Кузьмич (1907—1984) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза, лейтенант.
 Артюх, Евгений Петрович (род. 1964) — российский государственный и политический деятель.
 Артюх, Екатерина Владимировна (род. 1991) — белорусская легкоатлетка.
 Артюх, Николай Петрович (род. 1937) — учёный в области автоматизации и вычислительной техники, лауреат Государственной премии СССР (1987).
 Артюх, Сергей Валентинович (род. 1985) — украинский футболист, нападающий.
 Артюх, Юрий Николаевич(Jurijs Artjuhs) (1943—2012) — советский и латвийский учёный в области вычислительной техники, доктор технических наук, профессор, старший научный исследователь Института электроники и компьютерных наук АН Латвии.

См. также 
 Артюхи
 Артюхин
 Артюхов